Réveillon (Orne) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Réveillon (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny